Омолой:

Топоним:
 Омолой — село в Усть-Кутском районе Иркутской области.

Гидроним:
 Омолой — река в Якутии, впадающая в море Лаптевых.